|-
| 184401 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184402 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184403 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184404 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184405 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184406 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184407 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184408 - ||  || 30 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184409 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184410 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184411 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184412 - ||  || 30 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184413 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184414 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184415 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184416 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184417 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184418 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184419 - ||  || 30 iunie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184420 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184421 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184422 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184423 - ||  || 3 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184424 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184425 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184426 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184427 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184428 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184429 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184430 - ||  || 4 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184431 - ||  || 4 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184432 - ||  || 5 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184433 - ||  || 2 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 184434 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184435 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184436 - ||  || 4 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184437 - ||  || 5 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184438 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184439 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184440 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184441 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184442 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184443 - ||  || 4 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184444 - ||  || 5 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184445 - ||  || 5 iulie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184446 - ||  || 4 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184447 - ||  || 4 iulie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184448 - ||  || 8 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184449 - ||  || 7 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 184450 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184451 - ||  || 9 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184452 - ||  || 13 iulie 2005 ||  || 
|-
| 184453 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184454 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184455 - ||  || 2 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184456 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184457 - ||  || 10 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184458 - ||  || 10 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 184459 - ||  || 10 iulie 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184460 - ||  || 13 iulie 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184461 - ||  || 14 iulie 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184462 - ||  || 9 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184463 - ||  || 12 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184464 - ||  || 15 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184465 - ||  || 2 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184466 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184467 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184468 - ||  || 10 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184469 - ||  || 10 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184470 - ||  || 11 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184471 - ||  || 2 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184472 - ||  || 12 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184473 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184474 - || 2005 OA || 16 iulie 2005 ||  || 
|-
| 184475 - || 2005 OV || 17 iulie 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 184476 - ||  || 26 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 184477 - ||  || 26 iulie 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184478 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184479 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184480 - ||  || 26 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184481 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184482 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184483 - ||  || 27 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 184484 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184485 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184486 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184487 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184488 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184489 - ||  || 31 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184490 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184491 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184492 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184493 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184494 - ||  || 17 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184495 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184496 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184497 - ||  || 1 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 184498 - ||  || 2 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184499 - ||  || 2 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184500 - ||  || 8 august 2005 || Village-Neuf || Village-Neuf
|-